Der FIS Snowboard-Weltcup 1994/95 begann am 24. November 1994 im österreichischen Zell am See und endete am 26. Februar 1995 im kanadischen Calgary. Bei den Männern und Frauen wurden jeweils 23 Wettbewerbe ausgetragen. Die erfolgreichsten Sportler der ersten Austragung des Weltcups waren die US-Amerikaner Lael Gregory und Steve Persons mit jeweils vier Saisonsiegen bei den Männern und die Französin Karine Ruby mit sieben Saisonsiegen bei den Frauen.

Männer

Podestplätze 
 SL = Slalom
 GS = Riesenslalom
 PSL = Parallel-Slalom
 HP = Halfpipe

Weltcupstände

Frauen

Podestplätze

Weltcupstände

Weblinks 
 Weltcup Herren

 Weltcup Damen

Wintersport-Weltcup 1994/95
1994/95